64-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив з 3 по 12 травня 2004 року в м. Алушта. Змагання проводилися за швейцарською системою у 9 турів за участі 53 учасниць. Чемпіонкою України стала 26-річна Ольга Александрова (Харків).

Загальна інформація 
Головний суддя турніру, міжнародний арбітр  — Л. О. Марущенко (м. Сімферополь)

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 4 — 12 травня 2004 року (без вихідних).

Контроль часу 
 90 хвилин плюс 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого, до закінчення партії кожній учасниці.

Критерії розподілу місць 
Місця визначалися за кількістю набраних очок. У разі рівності очок у двох або більше учасників місця визначалися (у порядку пріоритетів) за такими додатковими показниками:
 1. За системою коефіцієнтів Бухгольца;
 2. За системою прогресуючих коефіцієнтів;
 3. За скороченою системою прогресуючих коефіцієнтів;
 4. За кількістю перемог;
 5. Результат особистої зустрічі;

Учасниці 
З числа перших десяти найкращих шахісток України на турнірі були представлені  4-й (Ольга Александрова), 7-й (Діана Арутюнова) та 8-й номери Тетяна Кононенко рейтингу найсильніших шахісток України (див.нижче).
Серед учасниць — 6 міжнародних гросмейстерів та 12 міжнародних майстрів серед жінок.

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України з шахів 2004 (чоловіки)

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат на сайті Федерації шахів України

Шахові турніри 2004
Спортивні змагання в Алушті
2004 в українському спорті
Травень 2004